La Harpe kan syfta på:

Geografi
 La Harpe, Illinois
 La Harpe, Kansas

Personer
 Frédéric-César de La Harpe
 Jean-François de La Harpe